Juan Ernesto de Nassau-Weilburg (Weilburg, 13 de junio de 1664 - Heidelberg, 27 de febrero de 1719) fue un mariscal de campo imperial (Generalfeldmarschall), desde 1675 hasta 1688 Conde y desde 1688 hasta su muerte Príncipe de Nassau-Weilburg.

Biografía 
Juan Ernesto era el hijo mayor del Conde Federico de Nassau-Weilburg (1640-1675) y Cristiana Isabel de Sayn-Wittgenstein (1646-1678). Tras la muerte de sus padres, sus regentes fueron el Conde Juan de Nassau-Idstein y tras su muerte, el Conde Juan Luis de Nassau-Ottweiler.

En julio de 1679 Juan Ernesto inició sus estudios en la Universidad de Tübingen. Entre 1681 y 1682 permaneció en la corte del rey Luis XIV de Francia en el Palacio de Versalles.

Juan Ernesto se convirtió en el único gobernante de Nassau-Weilburg cuando su hermano Federico Guillermo Luis de Nassau-Weilburg

Cuando su padre murió en 1675 como resultado de un accidente ecuestre, Frederik Willem Lodewijk tenía 10 años. Junto con su hermano mayor, Johan Ernst, heredó el condado de Nassau-Weilburg. Johan van Nassau-Idstein fue designado como su tutor . Los hermanos pasaron su infancia en Weilburg, donde fueron enseñados por profesores privados. Después de la muerte de su tutor en 1677, la custodia fue transferida a Johan Lodewijk de Nassau-Ottweiler , y los hermanos se mudaron a su tutor en Ottweiler en 1679 . Johan Ernst fue declarado mayor de edad en 1683. Frederik Willem Lodewijk murió en 1684 contra los turcos. Johan Ernst se convirtió en el único gobernante de Nassau-Weilburg.

Conde Johan Ernst
Johan Ernst (1675-1719)  falleció en combate en 1684 durante el sitio de Buda. Sus territorios en la margen izquierda del Rin fueron ocupados por Francia y solo fueron devueltos después del Tratado de Ryswick en 1697.

Juan Ernesto sostuvo una importante carrera militar. En 1684 comandaba un regimiento de Dragones al servicio del Landgraviato de Hesse-Kassel. En 1688, al inicio de la Guerra de los Nueve Años, defendía Coblenza. Más tarde participó en el Sitio de Maguncia (1689), la Batalla de Fleurus (1690) y la Batalla de Landen (1693).

En septiembre de 1696 Juan Ernesto entró como general al servicio del Palatinado Electoral, lo que enfureció a su anterior patrón empleador, el Landgrave Carlos I de Hesse-Kassel. Después de la Paz de Ryswick, se convirtió en gobernador de la ciudad del Palatinado de Düsseldorf.

En 1701, al estallar la Guerra de Sucesión Española, Juan Ernesto se alzó con un ejército, y participó en el exitoso Sitio de Landau en 1702 y la consiguiente caza de un ejército a las órdenes del Mariscal de Francia Tallard en el Hunsrück. Por este logro, fue ascendido a Mariscal de Campo Imperial (Generalfeldmarschall).

Cuando el Príncipe Eugenio de Saboya marchó en 1703 hacia Baviera contra el mariscal francés Villars, Juan Ernesto permaneció en el Rin para defender Landau contra Tallard. Esto llevó el 15 de noviembre de 1703 a la Batalla de Speyerbach. Fue una terrible derrota. Se perdieron 8000 hombres y también fue muerto el hijo mayor de Juan Ernesto, el Coronel Federico Luis de Nassau-Weilburg. En adelante, Juan Ernesto no participó en ningún compromiso importante de nuevo y se retiró del servicio activo definitivamente en 1706. Ejerció de Großhofmeister del Palatinado Electoral hasta 1716 cuando retornó a Weilburg, donde murió en 1719.

Matrimonio e hijos 
Juan Ernesto contrajo matrimonio el 3 de abril de 1683 con María Polixena de Leiningen-Dagsburg-Hartenburg (7 de febrero de 1662 - 22 de abril de 1725). Tuvieron nueve hijos:
 Federico Luis (1683-1703), muerto en la Batalla de Speyerbach
 Carlos Augusto (1685-1753)
 María Polixena (1686-1687)
 Juana Luisa (1687-1688)
 Carlos Ernesto (1689-1709)
 Enrique Luis (1690-1691)
 Magdalena (1691-1725)
 Albertina (1693-1748)
 una hija (1694)

Ancestros

Referencias 
 Ernst Joachim: Johann Ernst von Nassau-Weilburg, en: Allgemeine Deutsche Biographie (1881), pp. 272-273
 Dr. C. Spielmann: Geschichte der Stadt und Herrschaft Weilburg, 1896, Neuauflage 2003

Enlaces externos 

  Worldroots
  Weilburg

Casa de Nassau-Weilburg
Alumnado de la Universidad de Tubinga
Militares de la guerra de sucesión española
Condes de Alemania
Príncipes de Nassau
Mariscales de campo de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico